La Parra kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Parra, Veracruz, ort, Chiconquiaco,

Spanien 

 La Parra (ort i Spanien, Extremadura), Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar